Soldenhoff este un nume de familie german. El se poate referi la unul din următorii:

 Alexander Leo Soldenhoff, alternativ Alexander Leo von Soldenhoff, (1882–1951) - pictor elvețian și constructor de aeronave
 Alexander Jules Jakob Joseph Soldenhoff, alternativ Alexander Jules Jakob Joseph von Soldenhoff, (1849–1902) - pictor teatral polonez
 Jan Soldenhoff-Zdrojewski (1933–2001) – actor polonez
 Max Soldenhoff (1886–1954) - sculptor și proiectant industrial elvețian
 Richard von Soldenhoff (n. 1947) - publicist polono-german 

Nume de familie germane